Чемпионат Азии по бразильским шашкам 2016 года проходил с 20 по 24 июля в Улан-Баторе (Монголия) в основной программе и блице. Одновременно проводились Чемпионат Азии по международным шашкам среди мужчин и среди женщин, а также Чемпионат Азии по турецким шашкам. По итогам чемпионата были присвоены звания международного гроссмейстера (GMI) Лю Цзинсиню, мастера ФМЖД (MF) Чжоу Хао, международного гроссмейстера среди женщин (GMIF) Лю Пэй, международного мастера среди женщин (MIF) Гуань Иян (все Китай).

Итоговое положение

Мужчины

Блиц

Женщины

Блиц

Примечания

Ссылки 
 Asian Championship 2016
 Мужчины
 Женщины
 Блиц (мужчины)
 Блиц (женщины)

2016
шашки бразильские
шашки бразильские
Спорт в Монголии в 2016 году
Июль 2016 года
Международные соревнования по шашкам в Монголии
Международные спортивные соревнования в Улан-Баторе